John Leech kan syfta på:

* John Leech (1817–1864), engelsk karikatyrtecknare och illustratör
 John Leech (1926–1992), brittisk matematiker
 John Leech (född 1971), brittisk liberaldemokratisk politiker
 John Henry Leech (1862–1900), brittisk entomolog

Se även 
 John Leach